Tre unità navali della United States Navy hanno portato il nome di USS Marblehead:

 USS Marblehead (1861) – cannoniera a vapore della classe Unadilla, varata nel 1861 e radiata nel 1868
 USS Marblehead (C-11) – incrociatore della classe Montgomery, varato nel 1892 e radiato nel 1921
 USS Marblehead (CL-12) – incrociatore leggero della classe Omaha, varato nel 1923 e radiato nel 1945